Howell kan som auktorsförkortning betyda:

 Arthur H. Howell
 A. Brazier Howell
 Arthur Holmes Howell
 John Thomas Howell
 Kim M. Howell
 Thomas Jefferson Howell
 Thomas Raymond Howell
 W. Mike Howell

Robotskapade auktorsförkortningar